Eslováquia
Eslovacos — povo da Eslováquia
Língua eslovaca

Desambiguações de gentílicos